Il doppio del torneo di tennis Budapest Grand Prix 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Janette Husárová e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Lucie Hradecká e Renata Voráčová 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Iveta Benešová /  Juliana Fedak (quarti di finale)
 Eléni Daniilídou /  Jasmin Wöhr (semifinali)

 Janette Husárová /  Michaëlla Krajicek (campionesse)
 Maret Ani /  Ágnes Szávay (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone doppio

Budapest Grand Prix 2006